

Geografia
Bolzano – comune italiano capoluogo dell'omonima provincia (in tedesco: Bozen)
Bolzano Novarese – comune italiano in provincia di Novara
Bolzano Vicentino – comune italiano in provincia di Vicenza
Bolzano Bellunese – frazione di Belluno
Bolzano – località (non frazione) di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine
Bolzano – località (non frazione) di Morsano al Tagliamento in provincia di Pordenone

Persone
Bernard Bolzano (1781-1848) – filosofo e matematico nato e vissuto in Boemia ma attivo in lingua tedesca

Navi
Incrociatore Bolzano, incrociatore pesante italiano della Seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
 Bozen (disambigua) – pagina di disambiguazione